Prad ist Name folgender Orte:
 Prad am Stilfserjoch in Südtirol
 Prat in Frankreich auf Bretonisch